Landschaftsschutzgebiet Burgberg steht für folgende Landschaftsschutzgebiete in Baden-Württemberg:

* Burgberg (Landschaftsschutzgebiet, Enzkreis), Landschaftsschutzgebiet im Enzkreis
 Burgberg (Landschaftsschutzgebiet, Landkreis Schwäbisch Hall), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Schwäbisch Hall